Partij Nationale Solidariteit, politieke alliantie in Peru sinds 1999
Alliantie Nationale Solidariteit, politieke alliantie in Peru sinds ca. 2010/11